Gilby (autosport), een team dat in 1961-1963 aan enige Grands Prix formule 1 deelnam; 
 Gilby (North Dakota), een plaats in de VS;